Villalba (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Caltanissetta
 Villalba (Puerto Rico), een gemeente in de vrijstaat Puerto Rico
 Villalba (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Nueva Esparta
 Villalba de los Barros, een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz
 Villalba del Alcor, een gemeente in de Spaanse provincie Huelva
 Collado Villalba, een plaats in Spanje